Лукаш Гурницкий (Лука Горницкий; ; 1527—1603) — польский поэт и прозаик.

Биография

Лукаш Горницкий родился в 1527 году в городе Освенциме. Получил образование в Краковской академии и Падуанском университете.

По окончании обучения служил секретарём и библиотекарем у польского короля Сигизмунда II Августа.

Из сочинений Л. Горницкого наиболее известно «Dworzanin polski»; основную идею и форму он заимствовал из сочинения Бальдассаре Кастилионе «Il libro del cortegiano», но по содержанию книга вполне оригинальна. Это род повести без интриги, рисующей жизнь тогдашнего высшего и среднего польского общества.

Еще один известный труд Лукаша Горницкого — «Dzieje w Koronie Polskiej», род мемуаров, богатых бытовыми сценками и характеристиками.

В своих политических статьях и брошюрах Горницкий старательно доказывает, что Польша идет к гибели вследствие постоянного возрастания в обществе анархических идей. Горницкий отличался прекрасным, выработанным литературным языком; его ставят в этом отношении в один ряд с Яном Кохановским и Петром Скаргой.

Лукаш Горницкий умер 22 июля 1603 года в Тыкоцине.

Примечания

Литература 
 Raphael Löwenfeld. Lukasz Gornicki. Sein Leben und seine Werke. Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus in Polen. Breslau 1884

Ссылки 
 Łukasz Górnicki // Nordisk familjebok .

Выпускники Ягеллонского университета
Выпускники Падуанского университета
Польские писатели
Поэты Польши XVI века
Библиотекари Польши